Pataki (variante: Pataky) es un apellido húngaro. Es el apellido de:
 Elsa Pataky, actriz española;
 George Pataki, político estadounidense, gobernador del estado de Nueva York;
 Helga G. Pataki, personaje ficticio de la serie ¡Oye, Arnold!;
 Olga Pataki, personaje ficticio de la serie ¡Oye, Arnold!''.